Futbolnij klub Vitebsk (, FK Vitsebsk; normalt bare kendt som Vitebsk) er en hviderussisk fodboldklub fra Vitebsk.

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Centrale sport kompleks. Klubben blev grundlagt i 1960.

Titler 
 Hviderussisk Pokalturnering (1): 1998.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 26. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1960